Yali kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yalí (ort), Antioquia, 
 Yalí (kommun), Antioquia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar